Лос Питиљос има више значења:

 Лос Питиљос (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Питиљос (Ла Компањија), насеље у савезној држави Оахака у Мексику